Dit is een lijst van pausen naar rangnummer.

T - Pagina naar tegenpaus met deze naam.

* Deze twee getallen zijn overgeslagen omdat men vroeger dacht dat Paus Marinus I en Paus Marinus II Paus Martinus II en Paus Martinus III heetten.

Zie ook 
Lijst van pausen
Lijst van Nederlandse namen van pausen
Lijst van tegenpausen

Rangnummer